Koninkrijk Polen kan verwijzen naar:
Koninkrijk Polen (1025-1385):
Koninkrijk Polen (1025-1138), onder heerschappij van de Piast-dynastie
Koninkrijk Polen (1138-1320), tijdens de periode van verdeeldheid
Koninkrijk Polen (1320-1385), onder heerschappij van de Piast- en Anjou-dynastieën
Koninkrijk Polen (1385-1569) onder heerschappij van de Jagiello-dynastie
Pools-Litouwse Gemenebest (1569–1795)
Congres-Polen (1815-1831), een autonome staat binnen het Russische Rijk
Regentschapskoninkrijk Polen (1916-1918), een vazalstaat van het Duitse en Oostenrijks-Hongaarse Rijk

Polen